Саф'яни — село в Україні, Ізмаїльського району Одеської області.
 Саф'яни — озеро у пониззі Дунаю.
 Саф'яни — озеро в дельті Дністра.